Susa je lahko:
 Susa (Sousse), Tunizija
 Susa, Italija
 Susa, Perzija

Glej tudi 
 Suša (razločitev)